

Буди-Міхаловські — село в гміні Якторув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Буди-Міхаловські — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства